Elisa eller Élisa kan syfta på:

 Elisa (namn) – ett kvinnonamn
 Elisa – en vanlig översättning av den israelitiske profet som i Bibel översätts Elisha
 Elisa (telefoni) – finländskt teleoperatörbolag.
 ELISA  – används för att kvantifiera och detektera en antikropp eller ett antigen från engelska enzyme-linked immunosorbent assay, enzymkopplad immunadsorberande analys
Élisa (film) – en fransk film från 1995

Se även
Elisa's – ett dansband från Skaraborgsområdet i Sverige
Enkeli-Elisa – huvudpersonen i en berättelse, som publicerades både i form av en självpublicerad bok och i olika form i internet av den finländska författaren Minttu Vettenterä